Amegosiphon  — род тлей из подсемейства  (Macrosiphini). Центральная Азия (Иран, Казахстан, Таджикистан).

Описание 
Мелкие насекомые зеленовато-жёлтого цвета, длина около 2 мм.
Ассоциированы с двудольными растениями рода барбарис (Berberis). Брахиптерные самцы отмечены в октябре-ноябре.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Настоящие тли
Монотипические роды полужесткокрылых